Sporre kan syfta på

 Sporre – ett litet redskap i metall som vid ridning sätts på ryttarens klack
 Sporre (zoologi) – ett utskott på en extremitet hos insekter, fåglar samt vissa reptiler och däggdjur
 Sporre (botanik) – ett kronblad som är rörformigt, långt och spetsigt

Se även
 Degsporre –  ett skärverktyg som används vid dekorativa utformningar av utkavlad deg
 Hälsporre – ett litet kalkhorn på hälen